

Toponyme 

 Champignol-lez-Mondeville

Œuvres de fiction 

 Champignol malgré lui, pièce de théâtre de Georges Feydeau créée le  ;
 Champignol malgré lui, film français réalisé par Fred Ellis, sorti en 1933 et tiré de la pièce éponyme ;
 Nous autres à Champignol, film français de Jean Bastia, sorti en 1957 ;
 Le Gendarme de Champignol, film français de Jean Bastia , sorti en 1959 ;